San Pietro (eiland), een eiland voor de zuidwestkust van Sardinië
 San Pietro Apostolo, een gemeente in de Italiaanse provincie Catanzaro, regio Calabrië
 San Pietro Avellana, een gemeente in de Italiaanse provincie Isernia, regio Molise
 San Pietro a Maida, een gemeente in de Italiaanse provincie Catanzaro, regio Calabrië
 San Pietro a Majella:
 Chiesa San Pietro a Majella, een kerk met klooster in Napels
 Conservatorium van San Pietro a Majella, een conservatorium in Napels
 San Pietro a Patierno, een van de dertig quartieri (wijken) van de Italiaanse stad Napels
 San Pietro al Natisone, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine, regio Friuli-Venezia Giulia
 San Pietro al Tanagro, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno, regio Campanië
 San Pietro Clarenza, een gemeente in de Italiaanse provincie Catania, regio Sicilië
 San Pietro di Cadore, een gemeente in de Italiaanse provincie Belluno, regio Veneto
 San Pietro di Caridà, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, regio Calabrië
 San Pietro di Castello:
 San Pietro di Castello (eiland), voorheen Olivolo, een eiland in de Lagune van Venetië 
 San Pietro di Castello (kerk)
 San Pietro di Feletto, een gemeente in de Italiaanse provincie Treviso, regio Veneto
 San Pietro di Morubio, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona, regio Veneto
 San Pietro in Amantea, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza, regio Calabrië
 San Pietro in Cariano, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona, regio Veneto
 San Pietro in Casale, een gemeente in de Italiaanse provincie Bologna, regio Emilia-Romagna
 San Pietro in Cerro, een gemeente in de Italiaanse provincie Piacenza, regio Emilia-Romagna
 San Pietro in Gu, een gemeente in de Italiaanse provincie Padua, regio Veneto
 San Pietro in Guarano, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza, regio Calabrië
 San Pietro in Lama, een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce, regio Apulië
 San Pietro in Montorio, een kerk op de heuvel Janiculum in de wijk Trastevere in Rome
 San Pietro in Trento, een frazione in de Italiaanse gemeente Ravenna
 San Pietro in Vincoli, een basiliek op de Esquilijn in Rome
 San Pietro in Volta, een frazione in de Italiaanse gemeente Venezia
 San Pietro Infine, een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta, regio Campanië
 San Pietro Mosezzo, een gemeente in de Italiaanse provincie Novara, regio Piëmonte
 San Pietro Mussolino, een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza, regio Veneto
 San Pietro (Isola del Gran Sasso d'Italia), een frazione in de Italiaanse gemeente
 San Pietro (Codroipo), een frazione in de Italiaanse gemeente Codroipo, regio Friuli-Venezia Giulia
 San Pietro (Scafati), een frazione in de Italiaanse gemeente Scafati. 
 San Pietro Val Lemina, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, regio Piëmonte
 San Pietro Vernotico, een gemeente in de Italiaanse provincie Brindisi, regio Apulië
 San Pietro Viminario, een gemeente in de Italiaanse provincie Padua, regio Veneto